O Liga Regional (ou Insular) de Santiago (Zona Sul) de 2016-17 foi a época de Associação Regional de Zona Sul de Santiago de Futebol (ARZNSF), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi 22, onze na Primeira Divisão e onze na Segunda Divisão O temporada iniciado na 4 de novembro e terminado em 30 de abril.  O campeão do torneio foi o Sporting Clube da Praia que conquistou o 10º título na Zona Sul (15 total) a jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2017.

O golos totais finalizaram 352, uma recorde regional, terceiro ver Fogo e Santiago Norte até ver fim de temporada de 2017-18, é presentamente listado quinta ver 367 (2017-18) e 401 (2018-19), todos á Santiago Sul.

Clubes

Primeira Divisão
 Académica da Praia
 Bairro - Craveiro Lopes (ou Bairro Novo do Oeste)
 Benfica da Praia (Benfiquinha)
 FC Boavista
 Celtic - Achadinha de Baixo
 Desportivo da Praia
 Garridos - Concelho de São Domingos
 Eugenio Lima FC
 Sporting Clube da Praia
 Tchadense - Achada de Santo António
 CD Travadores
 Vitória FC

Segunda Divisão
Asa Grande
GDRC Delta
Fiorentina de Calabaceira
Kuminidade
Relâmpago
AD Ribeira Grande (de Santiago)
AD Tira Chapéu
Unidos dos Norte
 GD Varanda - Achadinha de Baixo
Vilanova (ou Vila Nova)

Classificação Final

Primeira Divisão

Segunda Divisão
1a: AD Ribeira Grande
2a: Varanda

Jogos
<center>
{|class="wikitable" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 1
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Celtic
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Travadores
|4 de novembro
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Boavista
|1 - 0
|Vitoria
|4 de novembro
|17:45
|-align=center
|Eugénio Lima
|0 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Sporting Praia
|5 de novembri
|14:30
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Desportivo Praia
|2 - 0
|Os Garridos
|5 de novembro
|16:15
|-align=center
|Tchadense
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Benfica Praia
|6 de novembro
|14:30
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Praia
|3 - 0
|Bairro
|6 de novembro
|16:15
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 2
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Benfica Praia
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Eugénio Lima
|10 de novembro
|18:00
|-align=center
|Vitoria
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Tchadense
|10 de novembro
|19:45
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Bairro
|3 - 2
|Celtic
|11 de novembro
|16:00
|-align=center
|Sporting Praia
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Académica Praia
|11 de novembro
|17:45
|-align=center
|Os Garridos
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Boavista
|13 de novembro
|15:00
|-align=center
|Travadores
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Desportivo Praia
|13 de novembro
|16:45
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 3
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Tchadense
|4 - 0
|Os Garridos
|18 de novembro
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Sporting Praia
|1 - 0
|Benfica Praia
|18 de novembro
|17:45
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Eugénio Lima
|1 - 0
|Vitoria
|19 de novembro
|15:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Boavista
|2 - 1
|Travadores
|19 de novembro
|16:45
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Desportivo Praia
|2 - 0
|Bairro
|20 de novembro
|15:00
|-align=center
|Académica Praia
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Celtic
|20 de novembro
|16:45
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 4
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Celtic
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Desportivo Praia
|2 de dezembro
|16:00
|-align=center
|Os Garridos
|0 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Eugénio Lima
|2 de dezembro
|17:45
|-align=center
|Travadores
|2 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Tchadense
|3 de dezembro
|14:30
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Bairro
|2 - 1
|Boavista
|3 de dezembro
|16:15
|-align=center
|Vitoria
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Sporting Praia
|4 de dezembro
|14:30
|-align=center
|Benfica Praia
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Académica Praia
|4 de dezembro
|16:15
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 5
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Tchadense
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Bairro
|9 de dezembro
|16:00
|-align=center
|Eugénio Lima
|0 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Travadores
|9 dezembro
|17:45
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Sporting Praia
|2 - 0
|Os Garridos
|10 de dezembro
|14:30
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Boavista
|3 - 0
|Celtic
|10 de dezembro
|16:15
|-align=center
|Benfica Praia
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Vitoria
|11 de dezembro
|14:30
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Praia
|2 - 1
|Desportivo Praia
|11 de dezembro
|16:15
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 6
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Bairro
|1 - 0
|Eugénio Lima
|16 de dezembro
|16:00
|-align=center
|Vitoria
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Praia
|16 de dezembro
|17:45
|-align=center
|Os Garridos
|0 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Benfica Praia
|17 de dezembro
|14:30
|-align=center
|Travadores
|0 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Sporting Praia
|17 de dezembro
|16:15
|-align=center
|Celtic
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Tchadense
|18 de dezembro
|14:30
|-align=center
|Desportivo Praia
|1 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Boavista
|18 de dezembro
|16:15
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 7
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Sporting Praia
|5 - 0
|Bairro
|6 de janeiro
|16:00
|-align=center
|Tchadense
|0 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Desportivo Praia
|6 de janeiro
|17:45
|-align=center
|Eugénio Lima
|0 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Celtic
|7 de janeiro
|14:00
|-align=center
|Benfica Praia
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Travadores
|7 de janeiro
|15:45
|-align=center
|Vitoria
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Os Garridos
|8 de janeiro
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Praia
|1 - 0
|Boavista
|8 de janeiro
|15:45
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 8
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Bairro
|3 - 2
|Benfica Praia
|14 de janeiro
|14:00
|-align=center
|Os Garridos
|2 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Praia
|14 de janeiro
|15:45
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Travadores
|3 - 1
|Vitoria
|15 de janeiro
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Desportivo Praia
|3 - 2
|Eugénio Lima
|15 de janeiro
|15:45
|-align=center
|Celtic
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Sporting Praia
|31 de janeiro
|18:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF| Boavista
|1-0
|Tchadense
|1 de fevereiro
|18:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 9
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Sporting Praia
|1 - 0
|Desportivo Praia
|20 de janeiro
|16:00
|-align=center
|Os Garridos
|bgcolor=#D0E7FF|2 - 2
|Travadores
|20 de janeiro
|17:45
|-align=center
|Vitória
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Bairro
|21 de janeiro
|14:00
|-align=center
|Benfica Praia
|0 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Celtic
|21 de janeiro
|15:45
|-align=center
|Eugénio Lima
|1 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Boavista
|22 de janeiro
|14:00
|-align=center
|Académica Praia
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Tchadense
|22 de janeiro
|15:45
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 10
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Desportivo Praia
|2 - 0
|Benfica Praia
|27 de janeiro
|16:00
|-align=center
|Boavista
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Sporting Praia
|27 de janeiro
|17:45
|-align=center
|Celtic
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Vitória
|28 de janeiro
|14:00
|-align=center
|Bairro
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Os Garridos
|28 de janeiro
|15:45
|-align=center
|Académica Praia
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Travadores
|29 de janeiro
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Tchadense
|1 - 0
|Eugénio Lima
|29 de janeiro
|15:45
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 11
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Travadores
|3 - 5
|bgcolor=#D0E7FF|Bairro
|3 de fevereiro
|16:00
|-align=center
|Vitória
|0 - 4
|bgcolor=#D0E7FF|Desportivo Praia
|3 de fevereiro
|17:45
|-align=center
|Benfica Praia
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Boavista
|4 de fevereiro
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Sporting Praia
|2 - 0
|Tchadense
|4 de fevereiro
|15:45
|-align=center
|Eugénio Lima
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Praia
|5 de fevereiro
|14:00
|-align=center
|Os Garridos
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Celtic
|5 de fevereiro
|15:45
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 12
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Travadores
|bgcolor=#D0E7FF|2 - 2
|Celtic
|10 de fevereiro
|16:00
|-align=center
|Vitória
|0 - 5
|bgcolor=#D0E7FF|Boavista
|10 de fevereiro
|17:45
|-align=center
|Sporting Praia
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Eugénio Lima
|11 de fevereiro
|14:00
|-align=center
|Os Garridos
|0 - 4
|bgcolor=#D0E7FF|Desportivo Praia
|11 de fevereiro
|15:45
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Benfica Praia
|2 - 1
|Tchadense
|12 de fevereiro
|14:00
|-align=center
|Bairro
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Praia
|12 de fevereiro
|15:45
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 13
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Académica Praia
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Sporting Praia
|17 de fevereiro
|16:00
|-align=center
|Celtic
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Bairro
|17 de fevereiro
|17:45
|-align=center
|Eugénio Lima
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Benfica Praia
|18 de fevereiro
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Tchadense
|3 - 1
|Vitória
|18 de fevereiro
|15:45
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Boavista
|8 - 0
|Os Garridos
|19 de fevereiro
|14:00
|-align=center
|Desportivo Praia
|bgcolor=#D0E7FF|2 - 2
|Travadores
|19 de fevereiro
|15:45
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 14
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Os Garridos
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Tchadense
|24 de fevereiro
|16:00
|-align=center
|Benfica Praia
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Sporting Praia
|24 de fevereiro
|17:45
|-align=center
|Vitória
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Eugénio Lima
|25 de fevereiro
|14:00
|-align=center
|Travadores
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Boavista
|25 de fevereiro
|15:45
|-align=center
|Bairro
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Desportivo Praia
|26 de fevereiro
|14:00
|-align=center
|Celtic
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Praia
|26 de fevereiro
|15:45
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 15
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Desportivo Praia
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Celtic
|3 de março
|16:00
|-align=center
|Eugénio Lima
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Os Garridos
|3 de março
|17:45
|-align=center
|Tchadense
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Travadores
|4 de março
|14:00
|-align=center
|Boavista
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Bairro
|4 de março
|15:45
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Sporting Praia
|7 - 0
|Vitória
|5 de março
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Praia
|2 - 0
|Benfica Praia
|5 de março
|15:45
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 16
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Bairro
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Tchadense
|10 de março
|16:00
|-align=center
|Travadores
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Eugénio Lima
|10 de março
|17:45
|-align=center
|Os Garridos
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Sporting Praia
|11 de março
|14:00
|-align=center
|Celtic
|1 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Boavista
|11 de março
|15:45
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Desportivo Praia
|5 - 2
|Académica Praia
|12 de março
|14:00
|-align=center
|Vitória
|1 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Benfica Praia
|12 de março
|15:45
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 17
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Eugénio Lima
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Bairro
|17 de março
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Praia
|2 - 1
|Vitória
|17 de março
|17:45
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Benfica Praia
|3 - 2
|Os Garridos
|18 de março
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Sporting Praia
|4 - 3
|Travadores
|18 de março
|15:45
|-align=center
|Tchadense
|1 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Celtic
|19 de março
|14:00
|-align=center
|Boavista
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Desportivo Praia
|19 de março
|15:45
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 18
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Bairro
|0 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Sporting Praia
|24 de março
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Desportivo Praia
|2 - 0
|Tchadense
|24 de março
|17:45
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Celtic
|2 - 1
|Eugénio Lima
|25 de março
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Travadores
|4 - 0
|Benfica Praia
|25 de março
|15:45
|-align=center
|Os Garridos
|3 - 4
|bgcolor=#D0E7FF|Vitória
|26 de março
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Boavista
|1 - 0
|Académica Praia
|26 de março
|15:45
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 19
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Sporting Praia
|3 - 0
|Celtic
|31 de março
|16:00
|-align=center
|Benfica Praia
|bgcolor=#D0E7FF|2 - 2
|Bairro
|31 de março
|17:45
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Praia
|3 - 1
|Os Garridos
|1 de abril
|14:00
|-align=center
|Vitória
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Travadores
|1 de abril
|15:45
|-align=center
|Eugénio Lima
|1 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Desportivo Praia
|2 de abril
|14:00
|-align=center
|Tchadense
|1 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Boavista
|2 de abril
|15:45
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 20
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align-center
|Desportivo Praia
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Sporting Praia
|7 de abril
|16:00
|-align=center
|Travadores
|0 - 7
|bgcolor=#D0E7FF|Os Garridos
|7 de abril
|17:45
|-align=center
|Bairro
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Vitória
|8 de abril
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Celtic
|2 - 1
|Benfica Praia
|8 de abril
|15:45
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Boavista
|2 - 0
|Eugénio Lima
|9 de abril
|14:00
|-align=center
|Tchadense
|bgcolor=#D0E7FF|3 - 3
|Académica Praia
|9 de abril
|15:45
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 21
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Benfica Praia
|0 - 4
|bgcolor=#D0E7FF|Desportivo Praia
|21 de abril
|16:00
|-align=center
|Sporting Praia
|1 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Boavista
|21 de abril
|17:45
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Vitória
|1 - 0
|Celtic
|22 de abril
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Os Garridos
|2 - 1
|Bairro
|22 de abril
|15:45
|-align=center
|Travadores
|0 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Praia
|23 de abril
|14:00
|-align=center
|Eugénio Lima
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Tchadense
|23 de abril
|15:45
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 22
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Bairro
|7 - 1
|Travadores
|28 de abril
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Desportivo Praia
|2 - 1
|Vitória
|28 de abril
|17:45
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Boavista
|4 - 1
|Benfica Praia
|29 de abril
|14:00
|-align=center
|Tchadense
|1 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Sporting Praia
|29 de abril
|15:45
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Praia
|1 - 0
|Eugénio Lima
|30 de abril
|14:00
|-align=center
|Celtic
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Os Garridos
|30 de abril
|15:45
|}
</center>

Posições por rodada

EstatísticasMelhor vitória::  Boavista 8-0 Os Garridos (19 de fevereiro)Mais diferenças na número de golos: Boavista 8-0 Os Garidos (19 de fevereiro)

Melhores goleadores do campeonato
<small>Fonte: </small>16 golos Ro (Desportivo Praia)15 golos Anilton Jorge V. Sanches (Boavista Praia)
 António Paiva Tavares (Travadores)14 golos Matthew Mbutidem Sunday (Sporting Praia)12 golos Walter Patrick M. Tavares (ADESBA)11 golos Bruno Patrick dos Santos Furtado (Académica Praia)8 golos' Euclides Ramos Mendonça (Sporting Praia'')

Ver também
Taça Regional de Santiago Sul de 2016–17

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de Zona Sul de Santiago de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular de Santiago (Zona Sul)
Santiago Sul
Santiago Sul
Década de 2010 na Ilha de Santiago